«Кордова B» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города, в одноимённой провинции в автономном сообществе Андалусия, резервная команда клуба «Кордова». Клуб основан в 1997 году, гостей принимает на арене «Сьюдад Депортива», вмещающей 3 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 11-е в Сегунде B в сезоне 2013/14.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда B - 3 сезона
 Терсера - 14 сезонов
 Региональные лиги - 3 сезона

Достижения 
 Терсера
 Победитель: 2015/16

Известные игроки 

  Пепе Мурсия
  Хави Эрвас
  Анхель Гуирадо
  Брима Разак

Известные тренеры 
  Рафаэль Бергес

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на futbolme.com

Футбольные клубы Испании